Pezuls ist eine französische Gemeinde im Département Dordogne in der Region Nouvelle-Aquitaine. Sie hat eine Fläche von 10,38 km² und  Einwohner ().

Nachbargemeinden sind: Val de Louyre et Caudeau, Paunat, Trémolat, Mauzac-et-Grand-Castang und Sainte-Foy-de-Longas.

Bevölkerungsentwicklung

Sehenswürdigkeiten 
 Kirche Sainte-Anne

Weblinks 

Ort in Nouvelle-Aquitaine